Кевин Винсент Мускат (; ) — австралийский футболист, защитник, известный по выступлениям за клубы «Рейнджерс», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Мельбурн Виктори» и сборной Австралии. Участник Олимпийских игр 1996 года. С 2013 по 2019 годы тренировал «Мельбурн Виктори».

Клубная карьера 

Мускат начал карьеру на родине, выступая за местные клубы «Саншайн Джордж Кросс», «Хейдельберг Юнайтед» и «Саут Мельбурн». В 1995 году интерес к Кевину проявлял английский «Шеффилд Юнайтед», но футболист решил остаться в Австралии. Летом 1996 года Мускат решился на переход и подписал соглашение с «Кристал Пэлас». Сумма трансфера составила 35 тыс. фунтов. Он помог орлам выйти в Премьер-лигу и стал одним из лидеров команды. С первого же сезона в Англии Мускат зарекомендовал себя, как крайне жёсткий и грубый защитник, за что получил прозвище «Самый ненавидимый человек в футболе». В разные года от его грубой манеры игры пострадало множество футболистов, включая таких известных, как Кристоф Дюгарри, Эшли Янг, Милан Барош, Джейсон Кулина и Крейг Беллами.

В 1997 году Кевин перешёл в «Вулверхэмптон Уондерерс». Сумма трансфера составила 200 тыс. фунтов. В составе «волков» он провёл более 200 матчей за пять сезонов. В 2002 году Мускат перешёл в шотландский «Рейнджерс». Из-за своего буйного нрава он ни разу не попал в заявку на дерби старой фирмы.

В 2003 году Кевин перешёл в «Миллуолл». Он быстро стал одним из лидеров клуба и был назначен капитаном команды. В 2004 году Мускат помог «Миллуолу» впервые в истории выйти в финал Кубка Англии, хотя и не принял участия в финальном матче против «Манчестер Юнайтед» по причине травмы.

В 2005 году Кевин вернулся на родину, подписав соглашение с «Мельбурн Виктори». С новым клубом он дважды выиграл А-Лигу. На протяжении всех 6 сезонов Мускат был капитаном команды и провёл за «Виктори» более 150 матчей. В 2011 году он вернулся в «Саншайн Джордж Кросс», где и завершил карьеру по окончании сезона.

Международная карьера 
В 1991 и 1993 годах Кевин в составе молодёжной сборной Австралии принимал участие в молодёжном чемпионате мира.

В сентябре 1994 года в товарищеском матче против сборной Кувейта Мускат дебютировал за сборную Австралии. В 1996 году в составе олимпийской сборной он принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире Тони сыграл в матчах против команд Франции, Саудовской Аравии и Испании.

В 1997 году Кевин принял участие в Кубке конфедераций в Саудовской Аравии. На турнире он сыграл в поединках против сборных Уругвая и Бразилии и помог команде занять второе место. В 2001 году Мускат во второй раз принял участие в Кубке конфедераций. На турнире в Японии и Южной Корее он сыграл в матчах против команд Мексики, Франции, Южной Кореи и Японии. В 2000 и 2004 годах Кевин становился обладателем Кубка наций ОФК. В 2005 году он в третий раз принял участие в Кубке конфедераций. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины и Германии.

Достижения

Игрок 
«Рейнджерс»
 Чемпион Шотландии: 2002/03
 Обладатель Кубка Шотландии: 2002/03
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2002/03

«Миллуолл»
 Финалист Кубка Англии: 2003/04

«Мельбурн Виктори»
 Чемпион Австралии (2): 2006/07, 2008/09

Австралия
 Обладатель Кубка наций ОФК (2): 2000, 2004
 Финалист Кубка конфедераций: 1997
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2001

Тренер 
«Мельбурн Виктори»
 Чемпион Австралии (2): 2014/15, 2017/18

«Иокогама Ф. Маринос»
 Чемпион Японии (1): 2022

Примечания

Ссылки 
 Melbourne Victory profile
 Oz Football profile

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Саншайн Джордж Кросс»
Игроки ФК «Хейдельберг Юнайтед»
Игроки ФК «Саут Мельбурн»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Футбольные тренеры Австралии
Тренеры ФК «Мельбурн Виктори»
Тренеры ФК «Сент-Трюйден»
Тренеры ФК «Иокогама Ф. Маринос»